Snap, Crackle & Pop...Live! é um álbum da banda Bobby Rock & Neil Zaza, com participação de Bill Dickens. Apesar de não ser um disco solo do Neil Zaza, pode ser considerado o 5° álbum dele (o primeiro ao vivo).

Lista de faixas
Disc One:
Intro
I Wish
Fearless
Lightworker
Guitar Intro
I'm Alright
Quadzilla (Drum Solo)
Walk This Way

Disc Two:
Jungle Boogie
Amazing Grace
Hailin'
The Duel
Guitar Solo
Bass Solo
Hailin' Reprise
Bonus Radio Interview

Créditos
 Neil Zaza - guitarra
 Bill "The Buddha" Dickens - baixo
 Bobby Rock - bateria

Álbuns ao vivo de 1998
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza